Gróf Althann Mihály János (1679–1722) diplomata, aranygyapjas lovag, királyi tanácsos, csáktornyai nagybirtokos.
Gróf Althann Mihály János (1710–1778) aranysarkantyús vitéz, kamarás, királyi tanácsos, császári pohárnokmester, istállómester, Zala vármegye főispánja.
Gróf Althann Mihály János (1757–1815) kamarás, Zala vármegye főispánja.